Ajos de cigüeña puede referirse a:
El nombre común de la planta Allium ampeloprasum.
El nombre común de la planta Muscari comosum.